Haacke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Carl Haacke (1721–1776), deutscher Militäringenieur und Kartograf
 Anita Haacke (1932–2021), deutsche Tischtennisspielerin
 Antonia Haacke (* 1967), deutsche Unternehmerin und Synchronsprecherin
 Arnold Haacke (1832–1899), deutscher Reichsgerichtsrat und Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses

 Christian Haacke (* 1976), deutscher Hörfunkmoderator
 Christoph Friedrich Ferdinand Haacke (1781–1855), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Friedrich Hermann Haacke (1824–1899), deutscher Mediziner
 Geraldine Haacke-Guillaume (* 1982), deutsche Synchronsprecherin
 Hans Haacke (* 1936), deutscher Konzeptkünstler
 Harald Haacke (1924–2004), deutscher Bildhauer
 Julia Haacke (* 1971), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Julian von Haacke (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Rhabanus Maurus Haacke OSB (1912–1993), deutscher Benediktiner und Kirchenhistoriker
 Uwe Haacke (* vor 1957), deutscher Hörspielregisseur
 Walter Julius Haacke (1909–2002), deutscher Kirchenmusiker, Organist, Musikpädagoge und Musikwissenschaftler
 Werner von Haacke (1902–1975), deutscher Jurist
 Wilmont Haacke (1911–2008), deutscher Publizistikwissenschaftler
 Wilhelm Haacke (1855–1912), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Haake
 Hake
 Hacke
 Haack
 Haacker
 Hagke